Улица Мусы́ Джали́ля — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь советского поэта Мусы Джалиля.

Казахстан 
 Улица Мусы Джалиля — улица в Жезказгане.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Семее.

Россия 

 Улица Мусы Джалиля — улица в Астрахани.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Бугульме.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Великом Новгороде.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Екатеринбурге.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Ижевске.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Казани.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Москве.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Нижневартовске.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Новосибирске.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Оренбурге.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Тобольске.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Томске.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Тюмени.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Уфе.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Челябинске.

Интересный факт 
В Петергофе существует команда КВН «Сборная улицы Джалиля». Название команды подразумевает существование улицы, но таковой нет.

Узбекистан 
 Улица Мусы Джалиля — улица в Ташкенте.

Украина 
 Улица Мусы Джалиля — улица в Киеве.
 Улица Мусы Джалиля — улица в Черкассах.